

События 

 Консулы: Луций Лициний Сура и Квинт Сосий Сенецион; претор: Адриан.
 Дакия превращена в римскую провинцию. Центром провинции Паннония становится Аквинк.
 Город Набатея становится частью римской провинции Аравия.
 Претор — Адриан. Получает от Траяна на устройство игр 2 млн сестерций. Отправлен легатом в Нижнюю Паннонию, там укротил сарматов, поддержал воинскую дисциплину, укротил прокураторов.
 Триумф Траяна. Траян устроил грандиозные торжества в Риме, продолжавшиеся 4 месяца. Бои 5000 пар гладиаторов.
Китай:
 107—125 — Император Китая Ань-ди.
 Отправка из Японии в Китай 160 рабов.
Хунну:
 Северные хунну заняли покинутый китайскими войсками Сиюй. (Восточный Туркестан).

Скончались 
 20 декабря — Игнатий Богоносец, третий епископ Антиохийский, брошен львам на арене цирка в Риме.
 Руф и Зосима Римские — святые мученики Римские.
 Симон Кананит — один из апостолов (учеников) Иисуса Христа; распилен пилой.
  — римский государственный деятель консул-суффект Римской империи 93 года, наместник Римской Британии (97—101).
 Тит (апостол от 70) — апостол от семидесяти, ученик апостола Павла, первый епископ Крита.
  — христианский святой, мученик.

См. также